Я́ков Тара́сович Ткаче́нко (15 июля 1906 года — 15 октября 1979 года) — заместитель командира батальона 1336-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта, капитан, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Яков Тарасович Ткаченко родился 15 июля 1906 года в деревне Малая Деевка Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне — Стерлитамакский район Республики Башкортостан) в крестьянской семье.

Окончил 4 класса. Работал у зажиточных крестьян, позднее — в колхозе «Маяк» в Стерлитамакском кантоне, затем на механическом заводе в городе Златоусте Челябинского округа.

В 1928—1930 годах проходил действительную военную службу в Красной Армии, в 1930 году вступил в ВКП(б). После увольнения в запас работал на строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Оттуда как способный организатор был направлен на учёбу в школу ВЦСПС в Свердловск.

По окончании учёбы, с 1937 года работал председателем заводского комитета профсоюза на Верх-Исетском металлургическом заводе в Свердловской области.

Вторично был призван в Красную Армию в июле 1941 года Свердловским горвоенкоматом. В действующей армии — с марта 1942 года. Сражался на 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Несколько раз был ранен, дважды — тяжело.

В 1945 году капитан Ткаченко демобилизовался, вернулся в город Свердловск. Работал на металлургическом заводе заместителем директора по быту, затем был начальником ремонтно-юстировочных мастерских в Свердловском филиале Всесоюзного института метрологии, начальником учебно-производственных мастерских Свердловского горного института. В июне 1965 года вышел на пенсию.

Скончался 15 октября 1979 года. Похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Подвиг 
17 апреля 1945 года заместитель командира батальона 1336-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта капитан Ткаченко взял руководство батальоном на себя (командир был ранен) и умело организовал форсирование реки Ляуке Флисс. Был дважды ранен, но продолжал командовать батальоном, и в числе первых вышел на берег залива Фришес-Хафф.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество капитану Якову Тарасовичу Ткаченко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5010).

Награды 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (24.04.1945), Красной Звезды (19.09.1944), медалью «За боевые заслуги» (07.03.1943), другими медалями.

В 1965 году получил именные золотые часы с надписью «В день ХХ-летия победы над фашистской Германией».

Память 
 Мемориальная доска герою установлена на мемориальном комплексе славы в городе Златоуст Челябинской области.

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия. — т. 1. А-Б. 2005. — 624 с.; ISBN 5-88185-053-X; — т. 2. В-Ж. 2006. — 624 с. ISBN 5-88185-062-9; т. 3. З-К. 2007. — 672 с. ISBN 978-5-88185-064-7; т. 4. Л-О. 2008. — 672 с. ISBN 978-5-88185-068-5; т. 5. П-С. 2009. — 576 с. ISBN 978-5-88185-072-2; т. 6. Советы нар. хозяйства. — У. 2010. — 544 с. ISBN 978-5-88185-071-5; т. 7. Ф-Я. 2011. — 624 с.

Ссылки 
 
 Я.Т. Ткаченко, Башкирская энциклопедия 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Широкореченском кладбище